Śródka est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Śródka-Strzyżmin, dans le powiat de Międzychód ;
 du village de Śródka, dans le powiat de Poznań ;
 du quartier de Śródka, quartier de la ville de Poznań.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Śródka.